Малявки — деревня в Миорском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Малявки — деревня в Перебродском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Малявки — деревня в Минском районе Минской области.